Macy steht für:

 Macy (Vorname), weiblicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Macy (Indiana), im Miami County
 Macy (Maine), im Franklin County
 Macy (Nebraska), im Thurston County

Macy ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Sullivan Macy (1866–1936), Lehrerin von blinden Kindern 
 Bill Macy (1922–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Icie Macy Hoobler (1892–1984), US-amerikanische Biochemikerin
 Jesse Macy (1842–1919), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 John B. Macy (1799–1856), US-amerikanischer Politiker
 Rowland Hussey Macy (1822–1877), US-amerikanischer Geschäftsmann
 W. Kingsland Macy (1889–1961), US-amerikanischer Geschäftsmann, Bankier und Politiker
 William H. Macy (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Macy-Gletscher, Livingston-Insel, Antarktis
 Macy-Konferenzen
 Macy’s